Justine Never Knew The Rules é uma banda de rock alternativo formada em Sorocaba/SP em março de 2013. Os integrantes da formação atual são Maurício Barros, Bruno Fontes, Marcel Marques e Gabriel Wiltemburg. Lançaram seu primeiro disco "Overseas" pelo próprio selo OWYES! Records em parceria com o selo brasileiro midsummer madness.

Biografia

O começo 
Justine Never Knew the Rules se formou em março de 2013 quando Maurício Barros conheceu Bruno Fontes e Marcel Marques no Asteroid (bar e casa de shows de Sorocaba/SP). Bruno e Marcel já tocavam juntos há algum tempo mas sem conseguir dar forma a uma banda. Quem os apresentou foi Mario Bross, do Wry. Maurício relembra: "Conversava bastante com o Mario sobre bandas como The Horrors, TOY, Yuck, sobre os clássicos My Bloody Valentine, Jesus & Mary Chain, etc… Marcel e o Bruno, que trabalhavam no Asteroid, adoravam essas bandas também, eram poucas as pessoas em Sorocaba que estavam ligadas nesse tipo de som. Como todos nós queríamos montar uma banda, foi questão de tempo até o Mario ligar os pontos e nos apresentar. Marcamos o ensaio na semana seguinte, nos tornamos bons amigos e estamos tocando juntos até agora".  

Após várias tentativas de encontrar um baterista para completar a banda, os três integrantes resolveram fazer tudo por si próprios. Na forma de power trio, revezavam os instrumentos de acordo com a música que tocavam.  Como não tinham muita intimidade com a bateria, optaram por usar um formato reduzido a apenas caixa, surdo e pratos, no molde das bandas Velvet Underground e Jesus and Mary Chain.  

Lançaram a primeira demo, When You Least Expect It, em dezembro de 2013 em um show intimista na casa de Bruno Fontes. O primeiro show público foi em janeiro de 2014 no Sound (Sorocaba/SP), ao lado do Single Parents e Lupe de Lupe.

JNKTR EP 
Em julho de 2014, lançaram o EP homônimo com as músicas Isn't So Hard, Red Lipstick e When You Least Expect It . Gravado totalmente no formato DIY, o EP ganhou visibilidade na mídia independente underground, rendendo uma turnê que passou por diversas cidades do estado de São Paulo, Goiás e Minas Gerais.

Após finalizarem a "turnê de verão" realizada entre novembro de 2014/janeiro de 2015, a banda recebeu alguns convites para participar de festivais independentes pelo país. Em julho de 2015, participaram do Dia da Música (versão brasileira do Fête de la Musique, que acontece em mais de 700 cidades em mais de 100 países para celebrar a entrada do verão do hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul) que aconteceu pela primeira vez no Brasil. O festival integrou a Virada Cultural paulista e contou com diversos artistas da música nacional. A apresentação da JNKTR foi no palco Razzmatazz ao lado das bandas Mahmed, The Soundscapes, Loomer, Terno Rei, Kid Foguete e Wry. 

Em julho de 2015, se apresentaram no Febre: Conferência e música de Sorocaba. Entre os dias 24, 25 e 26 de julho, o festival apresentou ao público 27 bandas, 6 painéis de discussão e um panorama da produção musical da cidade trazendo nomes importantes da música nacional para Sorocaba. A apresentação da JNKTR foi no palco Mi Casa ao lado das bandas Inky e Club America. 

Em agosto de 2015, se apresentaram na primeira edição do Festival Suburbano em Goiânia ao lado das bandas Curumin, Novanada (UK), Young Lights, O Lendário Chucrobillyman, DFC, Muñoz, Test entre outros.

Overseas 
Em uma entrevista para o blog do Asteroid, Maurício Barros confirmou que a banda estava trabalhando em seu primeiro álbum e que pretendiam lançar ele no segundo semestre de 2015. Na mesma entrevista, disse que a banda passaria a se apresentar como um quarteto e Gabriel Wiltemburg assumiria oficialmente a bateria. A ideia do álbum era abranger um pouco mais as influências da banda, inspirado pelo clima dos anos 90.  

O primeiro single do álbum, Coming Down, foi lançado em junho acompanhado de Leaving Up - um lado b experimental, e um clipe produzido pela própria banda. O single foi elogiado pela mídia independente e alguns sites ressaltaram o "potencial da banda pra agradar os shoegazers, fãs principalmente do My Bloody Valentine".

Em outubro de 2016, "Overseas" finalmente é lançado numa parceria entre OWYES! Records, selo fundado pela própria banda, e midsummer madness, clássico selo independente brasileiro. Contendo 9 faixas French Film Girl, From the Basement, Muff, Cat Song, Just Like Yesterday, Get Out, 77 F, Coming Down e 16 mostraram uma banda mais madura e explorando novos caminhos.  O disco foi bem recebido pela mídia independente e rendeu uma extensa turnê no ano seguinte chamada "Hibernation Tour". Entre os diversos shows, se apresentaram em importantes festivais independentes no Brasil como Bananada, Dia da Música e Autorock.

Discografia

Demos 
 When You Least Expect It (2013)

EPs 
 Justine Never Knew The Rules (2014)

Singles 
 Coming Down [Overseas] (Junho/2015)
 Glad U Came [Overseas] (Agosto/2015)
 Polar Bear (Hibernation Song) (Junho/2017)

Álbuns 
 Overseas (2016)

Coletâneas 
 VA - Liquid Album | The Blog That Celebrates Itself Records (2015)
 Psychocandy Revisited | The Blog That Celebrates Itself Records (2015)
 Anticipating Nowhere, A Homage To The Telescopes | The Blog That Celebrates Itself Records (2016)
 VA - Come On Feel The NoiZe, BraZil Class´17 (2017)

Ligações Externas 
 JNKTR - Página oficial da banda
 VA - Liquid Album | The Blog That Celebrates Itself Records - Coletânea do TBTCI
 Psychocandy Revisited | The Blog That Celebrates Itself Records - Tributo ao The Jesus and Mary Chain do TBTCI
 A Homage To The Telescopes | The Blog That Celebrates Itself Records - Tributo ao Telescopes do TBTCI
 VA - Come On Feel The NoiZe, BraZil Class´17 - Coletânea do TBTCI

Referências 

Bandas de rock do Brasil
Bandas de rock alternativo do Brasil
Bandas de noise rock
Bandas de shoegaze
Bandas formadas em 2013